1959/60 was het 22ste seizoen van de Divizia A en het 42ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1959/60 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen